Alexander von Benckendorff, generale russo, aiutante generale dello zar Alessandro I, comandante delle unità partisan (irregolari cosacchi) durante la guerra del 1812-13 (Sesta coalizione)
 Aleksandr Konstantinovič Benckendorff, diplomatico russo, vissuto fra il XIX ed il XX secolo, ambasciatore in Danimarca e poi nel Regno Unito